Āq Qalā kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shahrestān-e Āq Qalā, kommun, Golestan, 
 Āq Qalā (kommunhuvudort i Iran), Golestan, 

Robotskapade Iranförgreningar